Pei  kan avse:

Personer
 Carl Pei  (född 1989), kinesisk-svensk IT-entreprenör
 I.M. Pei (1917–2019), kinesisk-amerikansk arkitekt

Geografi

Kanada
 P.E.I. eller PEI – förkortning av Prince Edward Island, en provins i östra Kanada

Kina
 Pei, Xuzhou – härad i Jiangsu-provinsen

 Pei- i äldre återgivning av kinesiska namn motsvas i pinyin-systemet ofta av Bei-. Viktigast gäller detta för skrivtecknet 北, pinyin běi och med den svenska betydelsen "norr".